Джон Парелес (, род. 25 октября 1953 года, США) — американский журналист, главный музыкальный критик раздела культуры газеты The New York Times.

Биография 
Парелес родился в Коннектикуте. В детстве играл на джазовой флейте и фортепиано, в дальнейшем окончив Йельский университет по специальности «музыка». В 1977 году начал работать музыкальным критиком.

Карьера 
В 1970-х он был помощником редактора журнала Crawdaddy!, где опубликовал свои первые работы (вне школьных очерков), а в 1980-х — помощником редактора Rolling Stone и музыкальным редактором газеты The Village Voice. С 1982 года начал сотрудничать с The Times, где освещает популярную музыку занимаясь рецензиями для раздела культуры этого издания.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Jon Pareles at The New York Times
 

Музыкальные критики США
Журналисты Rolling Stone
Выпускники Йельского университета
Родившиеся в 1953 году